Raliul Dakar 2021 a fost cea de-a 43-a ediție a Raliului Dakar și s-a desfășurat pentru a doua oară consecutiv în Arabia Saudită. Maratonul s-a desfășurat timp de 14 zile, începând cu 3 ianuarie până pe 15 ianuarie 2021, în cooperare cu Federația de Automobilism și Motociclism Saudite. Cursa a început și s-a încheiat în Jeddah, permițând concurenților să se aventureze prin deșert și de-a lungul Mării Roșii. În plus, concurenții au avut o zi de odihnă la Ha'il pe 9 ianuarie. Raliul a fost afectat de pandemia de COVID-19, inițial traseul cursei urmând să includă 2-3 țări, dar din cauza restricțiilor de zbor, Dakar 2021 a parcurs traseul în întregime în Arabia Saudită.

Sumar

Traseul
A fost creat un traseu complet nou, descris ca fiind mult mai lent, mai variat și mai tehnic. Traseul include o etapă prolog, 12 etape incluzând două etape în buclă, o etapă maraton.

Modificări
A existat o etapă prolog care a determinat pozițiile de plecare pentru Etapa 1. Foile de parcurs au fost distribuite cu doar 10 minute înainte de începerea etapei. A existat opțiunea unui roadbook digital. Au fost introduse noi clasificări pentru T3: Light Proto, T4: SSV, T5: Truck. Lista Elite / Priority Driver va fi extinsă de la motociclete la toate categoriile. Categoria Original by MOTUL va continua, ceea ce limitează și controlează utilizarea asistenței externe. Îmbunătățirile în materie de siguranță includ o limită de viteză de 90 km/h în sectoarele periculoase, certificat obligatoriu de pregătire pentru primul ajutor pentru toți concurenții, un sistem automat de avertizare sonoră Sentinel pentru pericole clasificate la nivelurile 2 și 3 și veste airbag obligatorii pentru toți piloții de motociclete și quad. Noile reglementări pentru motocicliștii Elite vor vedea o limită de schimbare a unui piston și 6 anvelope spate pentru întregul raliu; toate anvelopele vor trebui să fie aceeași marcă și model. Motocicliștilor nu li se va acorda asistență în timpul realimentării. Organizatorii promovează vehiculele care utilizează surse alternative de energie prin introducerea unei reduceri de 50% a taxei de înmatriculare la toate categoriile, introducerea unui premiu Alternative Energy Challenge și introducerea de noi reglementări pentru aceste vehicule. Regulamentele și clasamentul Dakar Experience au fost îmbunătățite, acestea fiind disponibil doar pentru șoferii amatori, non-Elite/Priority. O nouă clasă Dakar Classic va fi introdusă pentru mașinile și camioanele fabricate înainte de 2000 sau mașinile noi construite conform specificațiilor originale anterioare anului 2000. Aceste vehicule vor utiliza același bivuac și aceeași organizare, vor circula pe un traseu paralel, dar diferit, potrivit pentru vehiculele istorice. Clasa va avea o taxă de intrare redusă, însă aceleași reguli și taxe se vor aplica pentru asistență.

Lista de admitere

Numărul de admiși

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliului.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul. – Concurenți participanți la Original by Motul — clasa maraton cu asistență limitată.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul. – Concurenți participanți la Original by Motul — clasa maraton cu asistență limitată.

Legendă  – The "Dakar Legends" - competitors that participated in 10 or more Dakar events.  – The first time starters - "rookies".  – Competitors that were not able to start the race.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Legendă  – „Legende Dakar” - competitori care au participat la 10 sau mai multe ediții ale raliuli.  – Noi-veniți - „începători”.  – Concurenți care nu au putut să ia startul.

Etape

Rezultate

Câștigătorii de etape

Rezultate etape

Motociclete

Quad

Mașini

Light Prototypes

UTVs

Camioane

Clasice

Referințe

Legături externe
 Site oficial

Raliul Dakar
Raliul Dakar
Raliul Dakar